Нелсон () је острво САД које припада савезној држави Аљасци. Површина острва износи 2183 -{km}-². Према попису из 2000. на острву је живело 1065 становника.

Острва у Сједињеним Америчким Државама
Географија Аљаске